Woodstock – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont, siedziba administracyjna hrabstwa Windsor.

Przypisy 

Miasta w stanie Vermont